Rogério Nery de Siqueira Silva (Uberlândia, ), mais conhecido como Rogério Nery, é Superintendente da Rede Integração, rede de televisão brasileira afiliada à Rede Globo, sediada em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Sua cobertura integra as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas Gerais, Noroeste de Minas Gerais, Zona da Mata e Campo das Vertentes/parte do Sul de Minas.
Também é conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) e diretor Regional da Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT). Integra a Assembleia Geral da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (FAEPU). Também faz parte do Conselho Consultivo da Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia (APP Uberlândia) e é membro do Conselho Fiscal do Praia Clube Uberlândia. É colaborador, desde março de 2020, da seção de Opinião do portal Poder360, com artigos sobre temas como mídia, imprensa e desenvolvimento econômico. Também colabora com artigos para veículos como Mundo RH sobre temas como cultura organizacional e, ainda, com jornais impressos como O Tempo (MG) e O Globo (RJ) com textos sobre economia e fake news, respectivamente. É casado e pai de três filhos.

Biografia 

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia (1991), tem pós-Graduação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas Uberlândia, Educação Executiva (1998). 
É superintendente da Rede Integração, cargo que exerce desde 2003, com uma interrupção entre abril de 2014, quando assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, empossado em 28 de abril de 2014, e 31 de dezembro de 2014, quando encerrou seu período despachando na função.

Superintendente da TV Integração 

Rogério Nery assumiu a superintendência da TV Integração em 2003, após a aquisição pelo acionista Tubal Siqueira Silva das ações até então pertencentes à TV Globo. 
Em sua gestão, a Rede Integração associou-se à TV Panorama, emissora afiliada Rede Globo, localizada na Zona da Mata Mineira, chegando, a partir de então, a cidades como Juiz de Fora, Muriaé e Barbacena. Em 16 de março de 2009, a Rede Integração tornou-se a primeira emissora do interior de Minas Gerais a operar com o sinal de TV Digital. No mesmo ano, liderou o processo de negociação e aquisição da participação da TV Panorama, afiliada da Globo com sede em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A TV Integração passou a ser detentora de 50% da empresa e o superintendente do grupo passou a coordenar o trabalho de gestão comercial, Financeira e os investimentos na empresa. Esse trabalho foi concluído em 2012, quando a TV Integração adquiriu os 50% restantes da empresa e unificou a marca da emissora de Juiz de Fora também sob o nome TV Integração.
Em 2015, depois de assumir por pouco mais de oito meses a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, reassumiu o cargo de superintendente do grupo.
Colocou, então, em andamento a transformação da emissora de Uberaba em geradora, para que a emissora passasse a ter uma área de cobertura local independente de Ituiutaba.
A assinatura do contrato de concessão de Outorga para o funcionamento da TV Integração Uberaba, que permitiu ao Grupo Integração gerar a própria programação da cidade de Uberaba, aconteceu em 22 de outubro de 2015, no Ministério das Comunicações, em Brasília. A TV Integração Uberaba foi inaugurada em 1º de abril de 2016.

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais 
 
No período entre 28 de abril e 31 de dezembro de 2014, Rogério Nery foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, substituindo a economista Dorothea Werneck, sendo o primeiro representante de Uberlândia a ocupar um cargo de primeiro escalão do governo de Minas em dez anos. 
Então presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), Rogério Nery foi nomeado ao cargo em 5 de abril de 2014 pelo então governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho Júnior (PP), que assumiu o cargo após a renúncia de Antonio Anastasia. Ao assumir o cargo, em 28 de abril de 2014, Rogério Nery destacou que sua meta seria trabalhar para o aumento da competitividade do Estado, por meio da simplificação tributária, da promoção do comércio exterior. 
Em 4 de dezembro de 2014, conduziu a assinatura de protocolos de intenções com empresas dos setores da agroindústria, eletroeletrônicos e químico, que garantiram cerca de R$ 56 milhões em novos investimentos, com geração de mais de 1 mil novos empregos, diretos e indiretos, nas regiões Norte, Sul e no Triângulo Mineiro. “Os protocolos assinados revelam que o Estado tem garantido atratividade para receber investimentos nos mais diversos segmentos econômicos. Um exemplo disso é que entre os anos de 2003 e 2013, foram atraídos mais de R$ 182 bilhões em novos projetos, movimentando e diversificando a economia de Minas”, afirmou na ocasião.  
Em 18 de dezembro, firmou um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), com a colaboração da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), com iniciativas de capacitação voltadas para a melhoria da qualidade e a ampliação da comercialização de cafés especiais no Leste quanto no Sul de Minas. 

Permaneceu despachando na função até 31 de dezembro de 2014, fim de mandato de Alberto Pinto Coelho Júnior.

Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) 

Rogério Nery foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) nos períodos 2010/2012 e 2012/2014.

Condecorações 

Medalha da Inconfidência, em 2010.

Ligações externas 

Site oficial

Empresários de Minas Gerais
Naturais de Uberlândia
Economistas de Minas Gerais
Economistas do Brasil